Stora Kärrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Kärrsjön, Småland, sjö i Oskarshamns kommun,  (10,3 ha)
Stora Kärrsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun,

Se även
Kärrsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn